Термин Миротворцы может означать:
 Миротворческие силы ООН.
 «Миротворцы» — музыкальное произведение Карла Дженкинса.
 «Миротворцы» — картина Джорджа Хили.
 «Миротворцы» — пятый эпизод второго сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

См. также 
 Миротворец